Osoby o tym nazwisku:
 Józef Batkiewicz − polski przedsiębiorca, hokeista, olimpijczyk
 Łukasz Batkiewicz − polski hokeista
 Marek Batkiewicz − polski hokeista, olimpijczyk
 Michał Batkiewicz − polski rzeźbiarz